Ю́рий Литви́нов:

 Литвинов, Юрий Александрович (1948—2012) — украинский поэт.
 Литвинов, Юрий Геннадьевич (род. 1978) — казахстанский фигурист.
 Литвинов, Юрий Григорьевич (род. 1949) — российский гандбольный судья.
 
 Литвинов, Юрий Николаевич (1942—2000) — советский футболист и тренер.